Barbara steht für:

 Barbara, weiblicher Vorname
 Barbara von Nikomedien, Schutzpatronin der Artilleristen, Bergleute, Feuerwerker usw.
 Barbara (Marken), italienische Gemeinde in der Provinz Ancona
 Stadtbezirk Barbara von Trier-Süd, Rheinland-Pfalz
 FuMO 111 „Barbara“, ein Funkmess-Ortungsgerät der deutschen Kriegsmarine, siehe Funkmessgerät #Seegestützte aktive Typen
 (234) Barbara, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Name einer Schlussfigur der traditionellen Logik, siehe Modus Barbara
 Barbara (Joseph Roth), Kurzgeschichte von Joseph Roth aus dem Jahr 1918
 Linux Mint 2.0 Barbara, Codename der Version 2.0 von Linux Mint
 Zeitschrift des Verlages Gruner + Jahr, siehe Barbara Schöneberger#Printmedien

Personen:
 Barbara (Künstler), deutsche Streetart-Künstlerin
 Barbara (Sängerin) (1930–1997), französische Chansonsängerin

Filme:
 Barbara (1961), deutsches Melodram von Frank Wisbar
 Barbara (1997), dänischer Spielfilm von Nils Malmros
 Barbara (2012), deutscher Spielfilm von Christian Petzold
 Barbara (2017), französischer Film von Mathieu Amalric
 Barbara, die Lady des französischen Chansons (2016), französischer Dokumentarfilm

Siehe auch:
 Barbara-Kanal
 St. Barbara
 Santa Barbara
 Villa Barbara